Rising Star – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 Rising Star – pseudonimo del disc jockey Armin van Buuren
 Rising Star Games – editore di videogiochi